Dunamis (Waignein) — een compositie voor harmonieorkest van André Waignein
 VC Dunamis — een volleybalclub uit Tilburg
 Het Griekse woord δυναμις (dunamis), dat 'kracht' betekent